Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1951 rozegrano w dniach 25 czerwca – 6 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Ken McGregor /  Frank Sedgman -  Jaroslav Drobný /  Eric Sturgess 3–6, 6–2, 6–3, 3–6, 6–3

Gra podwójna kobiet 
 Shirley Fry /  Doris Hart -  Louise Brough /  Margaret Osborne DuPont 6–3, 13–11

Gra mieszana 
 Doris Hart  /  Frank Sedgman -  Nancye Wynne Bolton /  Mervyn Rose 7–5, 6–2

Przypisy 

Wimbledon według lat
1951 w tenisie ziemnym
1951 w Wielkiej Brytanii